Pelster ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Pelster (1880–1956), deutscher Jesuit und Theologe
 Georg Pelster (1897–1963), deutscher Gewerkschafter und Politiker (CDU)
 Josef Pelster (1925–2012), deutscher Verwaltungsjurist und Kreisdirektor 
 Renate Pelster (1951–1994), deutsche Schauspielerin
 Theodor Pelster (1937–2022), deutscher Dozent